Костел Всіх Святих (Годовиця)
 Костел усіх святих і монастир бенедиктинок (Львів)
 Костел усіх святих (Ходорів)

 Костел усіх святих (Дорогичин)